

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione scozzese.

Nazionale
Ha partecipato ai Mondiali del 1958.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Clyde: 1957-1958

Competizioni regionali

Dundee United: 1950-1951, 1953-1954

Note

Collegamenti esterni

Calciatori scozzesi